Полушкино — деревня в Грязовецком районе Вологодской области на реке Великая.

Входит в состав Комьянского муниципального образования, с точки зрения административно-территориального деления — в Ведерковский сельсовет.

Расстояние до районного центра Грязовца по автодороге — 50 км, до центра муниципального образования Хорошево по прямой — 16 км. Ближайшие населённые пункты — Боброво, Притыкино, Звягино.

По переписи 2002 года население — 13 человек.

Примечания

Ссылки 
  в реестре населённых пунктов Вологодской области

Населённые пункты Грязовецкого района